

Patronyme 
 Charles Fraikin (1817-1893) est un sculpteur belge.
 Fred Fraikin (1967-), musicien et producteur belge.

Toponyme

Autres 
 Fraikin est une entreprise de location de véhicules industriels.